SDDS bezeichnet:

 ein von Sony entwickeltes Audiowiedergabeformat für Kinofilme, siehe Sony Dynamic Digital Sound
 ein kognitionspsychologisches Modell der Problemlösetheorie, siehe SDDS-Modell

SDDS